Trois Chambres à Manhattan est un roman de Georges Simenon (1946).
 Trois Chambres à Manhattan est un film de Marcel Carné (1965), adapté de Simenon.